Fudbalski klub Mladi radnik Požarevac (srbsky: Фудбалски клуб Млади радник Пожаревац) byl srbský fotbalový klub sídlící ve městě Požarevac v Braničevském okruhu. Založen byl v roce 1926 pod názvem SK Radnički, zanikl v roce 2014. Jeho nástupcem se stal v témže roku vzniklý klub FK Radnički 1926. Klubové barvy byly červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Vašarište s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

 1926 – SK Radnički (Sportski klub Radnički)
 1928 – FK Mladi radnik Požarevac (Fudbalski klub Mladi radnik Požarevac)
 2014 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na stránkách Srbija Sport 
 Profil klubu na stránkách Transfermarkt 

Zaniklé srbské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1926
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Požarevac